Strax meint:

 Philip Strax, einen US-amerikanischer Mediziner
 auch STRAX, das Benzin der Firma OLEX in den 1920er Jahren
 Strax-Bahn, eine Carrera-Spielzeugautorennbahn